Пристайко — фамилия:

 Пристайко, Вадим Владимирович (род. 1970) — украинский государственный деятель, сын В. И. Пристайко.
 Пристайко, Владимир Ильич (1941—2008) — советский и украинский государственный деятель.

См. также 
 Пристай
 Приставкин